Rocca může být:

geografický název:
 Rocca Canavese – obec v italské provincii Torino
 Rocca Canterano – obec v italské provincii Roma
 Rocca Cigliè – obec v italské provincii Cuneo
 Rocca d'Arazzo – obec v italské provincii Asti
 Rocca d'Arce – obec v italské provincii Frosinone
 Rocca de' Baldi – obec v italské provincii Cuneo
 Rocca de' Giorgi – obec v italské provincii Pavia
 Rocca d'Evandro – obec v italské provincii Caserta
 Rocca di Botte – obec v italské provincii L'Aquila
 Rocca di Cambio – obec v italské provincii L'Aquila
 Rocca di Cave – obec v italské provincii Roma
 Rocca di Mezzo – obec v italské provincii L'Aquila
 Rocca di Neto – obec v italské provincii Crotone
 Rocca di Papa – obec v italské provincii Roma
 Rocca Grimalda – obec v italské provincii Alessandria
 Rocca Imperiale – obec v italské provincii Cosenza
 Rocca Massima – obec v italské provincii Latina
 Rocca Pia – obec v italské provincii L'Aquila
 Rocca Pietore – obec v italské provincii Belluno
 Rocca Priora – obec v italské provincii Roma
 Rocca San Casciano – obec v italské provincii Forlì-Cesena
 Rocca San Felice – obec v italské provincii Avellino
 Rocca San Giovanni – obec v italské provincii Chieti
 Rocca Santa Maria – obec v italské provincii Teramo
 Rocca Santo Stefano – obec v italské provincii  Roma
 Rocca Sinibalda – obec v italské provincii Rieti
 Rocca Susella – obec v italské provincii Pavia

příjmení osob:
 Costantino Rocca (* 1956) – italský golfista
 Francesco Rocca (* 1954) – italský fotbalista
 Giorgio Rocca (* 1975) – italský alpský lyžař
 Peter Rocca (* 1957) – americký plavec